Franko může být:

 Franko – odborný obchodní a dopravní termín

příjmení
 Ivan Franko (1856–1916) – haličský rodák, občan Rakousko-Uherska, ukrajinský básník, spisovatel, dramatik, esejista a literární kritik, organizátor kulturního života, národní buditel, politik, historik, etnograf, filosof a překladatel
 Jozef Franko (1925–1986) – slovenský a československý politik

rodné jméno
 Franko Simatović (* 1950), srbský důstojník tajné služby chorvatského původu
 Franko Škugor (* 1987), chorvatský tenista

související
Franco (jméno)

Rozcestníky - příjmení